Василий Рыбин:
 Рыбин, Василий Андреевич (1794—1885) — русский художник и педагог; статский советник. 
 Рыбин, Василий Николаевич (1928—1984) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.